Julieta Cardinali (née en 1977), actrice argentine.
 Nuccia Cardinali (née en 1943), actrice italienne.
 Pablo Cardinali (né en 1976), joueur de rugby international argentin.